Акамацу Мицусукэ:

 Акамацу Мицусукэ (старший) — самурайский полководец XV века, сын Акамацу Ёсинори, председатель рода Акамацу.
 Акамацу Мицусукэ (младший) — самурайский полководец XV века, сын Акамацу Мицунори, внук Акамацу Норисукэ старшего.